Gisulfo I (o Gisolfo) è il nome di diversi signori longobardi:
 Gisulfo I del Friuli, duca dal 569 al 581 circa
 Gisulfo I di Benevento, duca dal 732 al 733
 Gisulfo I di Salerno, principe dal 946 al 978

Pagine correlate 
Gisulfo
Gisulfo II